Chieffo ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Chieffo (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Sandro Chieffo (* 1979), Schweizer Fußballtrainer